Frankowski (forma żeńska: Frankowska, liczba mnoga: Frankowscy) – polskie nazwisko. Według danych z 27 stycznia 2022 roku nazwisko to nosi 5214 polek i 4930 Polaków. Łącznie nazwisko to nosi 10 144 Polaków.

Osoby o nazwisku Frankowski 
 Antoni Frankowski (1906—2001) – generał brygady LWP
 Bartosz Frankowski (ur. 1986) – sędzia piłkarski
 Edward Frankowski (ur. 1937) – duchowny katolicki
 Eugeniusz Frankowski (1884-1962) – archeolog, etnolog, etnograf, iberysta, baskolog, muzeolog
 Feliks Frankowski (1892-1963) – dyplomata
 Ignacy Frankowski (1822-1892) – notariusz, radny, burmistrz Przemyśla
 Jan Frankowski (1912-1976) – prawnik, publicysta, działacz katolicki, poseł na Sejm PRL
 Janusz Frankowski (ur. 1928) – biblista, profesor Akademii Teologii Katolickiej, duchowny katolicki
 Józef Frankowski – urzędnik ziemski I Rzeczypospolitej, poseł na sejm grodzieński
 Kajetan Frankowski (ur. ok. 1765) – major w powstaniu kościuszkowskim, kapitan sztabowy Gwardii Konnej Koronnej
 Krzysztof Frankowski (ur. 1959) – piłkarz
 Leo Frankowski (1943-2008) – pisarz
 Leon Frankowski (1843-1863) – uczestnik powstania styczniowego
 Maciej Frankowski (1742-ok.1800) – generał major wojsk litewskich, generał major ziemiański w powstaniu kościuszkowskim
 Mścisław Frankowski (1900-1942) – powstaniec wielkopolski, urzędnik, polityk
 Piotr R. Frankowski (ur. 1966) – dziennikarz motoryzacyjny

 Stanisław Frankowski (1840-1899) – działacz demokratyczny i niepodległościowy
 Stefan Frankowski (1887-1940) – admirał
 Tomasz Frankowski (ur. 1974) – piłkarz
 Wacław Frankowski (1903-1981) – dyplomata, działacz robotniczy
 Władysław Frankowski (1859-1922) – generał major Armii Imperium Rosyjskiego oraz generał dywizji Wojska Polskiego

Etymnologia nazwiska 
Nazwisko pochodzi od popularnej nazwy miejscowej Franków, Frankowo, Frankowa Potencjalnie też utworzone końcówką -owski od zdrobnienia imienia Franciszek (Franek).

Postacie fikcyjne 
Maciej Frankowski w Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy
Józef Frankowski w Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy
Jan Frankowski w Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy

Przypisy 

Polskie nazwiska